Ledizione 1966-1967 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dell', che conquista il suo primo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Lothar Emmerich del  e Gerd Müller del  con 28 reti.

Stagione 

Il campionato viene vinto dall', squadra che nelle tre precedenti edizioni si era classificata sempre a metà graduatoria; alla fine i giallo-blu staccano di due punti i campioni in carica del Monaco 1860. Retrocedono subito le due neo-promosse, Fortuna Düsseldorf e Rot-Weiss Essen.

In campo internazionale grande protagonista è il , che conquista la Coppa delle Coppe battendo nella finale di Norimberga i Rangers; da notare che la squadra scozzese aveva eliminato negli ottavi i campioni in carica del . Inoltre nella Coppa delle Fiere l'Eintracht Frankfurt arriva fino in semifinale, ma è qui sconfitto dai futuri campioni della .

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1967-1968
      Vincitrice della DFB-Pokal 1966-1967 e qualificata in Coppa delle Coppe 1967-1968
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1967-1968
      Retrocesso in Regionalliga 1967-1968
|}

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1966-1967.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1967-1968.
  , ,  e  qualificate alla Coppa delle Fiere 1967-1968.
   e  promosse in Bundesliga 1967-1968
   e  retrocesse in Regionalliga

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  e  (17)
 Minor numero di sconfitte:  (8)
 Miglior attacco:  e  (70 gol segnati)
 Miglior difesa:  (27 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+29)
 Maggior numero di pareggi: ,  e  (11)
 Minor numero di pareggi:  (5)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (18)
 Peggior attacco:  (35 gol segnati)
 Peggior difesa:  (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-26)

Individuali

Classifica marcatori

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1966-1967

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966